La Escondida kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Escondida (ort i Argentina), Chaco,

Mexiko 

 La Escondida, Nuevo León, ort, 
 La Escondida, Nayarit, ort, Tepic, 
 La Escondida, Zacapu, ort, 
 La Escondida, Tingambato, ort, 
 La Escondida, Durango, ort, 
 La Escondida, Puebla, ort, Ajalpan, 
 La Escondida, Huichapan, ort, 
 La Escondida, Guanajuato, ort, 
 La Escondida, San Luis Potosí, ort, 
 La Escondida, Chapulhuacán, ort, 
 La Escondida, Zacatecas, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar